Grad  (fra latin gradus = trin) har flere betydninger:
 Grad (vinkelmål) – opdelingsenhed for en geometrisk vinkel
 Grad (matematik) – polynomiers og ligningers grad inden for matematikken
 Akademisk grad – æresbevisning på højere læreanstalter
 Militær grad – rang indenfor militæret
 Breddegrad – en lillecirkel parallelt med ækvator
 Længdegrad – en halv storcirkel (fra pol til pol) vinkelret på ækvator
 Grader (entreprenørmaskine) - en entreprenørmaskine

Se også
 Temperatur, Celsius

hu:Fok#Szög